Santo Tirso puede referirse a:

Santos 
 Santo Tirso de Seaulieu, mártir; celebrado el 24 de septiembre;
 Santo Tirso de Apolonia (f. c. 250), mártir; celebrado el 14 de diciembre;

Edificios religiosos 
 Iglesia de Santo Tirso (Villahibiera), edificio religioso del  en Villahibiera, municipio de Valdepolo, provincia de León, España.
 Iglesia de Santo Tirso (Oseiro), edificio religioso de estilo románico del , en la parroquia de Oseiro, concejo de Arteijo, provincia de La Coruña, España.

Divisiones Administrativas en Portugal 
 Santo Tirso, municipio del distrito de Oporto;
 Estación de Santo Tirso, plataforma de la Línea de Guimarães, que sirve la localidad de Santo Tirso, en el Distrito de Porto, en Portugal.
 Santo Tirso (freguesia), antigua freguesia;
 Santo Tirso de Prazins, freguesia del municipio de Guimarães.